Die 18. IBU-Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 20. bis 24. August 2014 im russischen Tjumen statt. Die Medaillen wurden in jeweils zwei Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einer Mixed-Staffel jeweils auf Skirollern vergeben. Crosslauf-Wettbewerbe wurden wie in den Jahren zuvor nicht mehr durchgeführt, auch Sommerbiathlon-Europameisterschaften gab es in dem Jahr nicht, wohin zuvor diese Wettbewerbe hin verlegt wurden.

Erfolgreichste Athletin war die Slowenin Teja Gregorin, die mit zwei Titeln in den Einzelrennen und einer Bronzemedaille mit der Staffel ihre Saison nach dem Höhepunkt, dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen krönte. Erfolgreichster Mann war mit Ondřej Moravec ebenfalls ein bei Olympia erfolgreicher Athlet. Er gewann Gold im Sprint und mit der Staffel. Michael Rösch gewann im Sprint mit Silber die erste internationale Biathlonmedaille für Belgien überhaupt, im Verfolgungsrennen ließ er mit dem Gewinn der Goldmedaille auch den ersten Titel folgen. Slowenien war mit zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze sowohl qualitativ wie auch quantitativ erfolgreichste Nation. Das Sprintrennen der Frauen hatte mit Gregorin und der Polin Krystyna Pałka zwei Siegerinnen, was für ein Novum bei Sommerweltmeisterschaften sorgte. Die bei Sommerweltmeisterschaften üblicherweise sehr erfolgreichen russischen Gastgeber blieben völlig ohne Medaillengewinn. Sie konnten einzig bei den Juniorenrennen mehrere Medaillen gewinnen.

Legende
 DNF = did not finish = Rennen nicht beendet
 DNS = did not start = trotz Meldung nicht gestartet
 DSQ = did not finish = disqualifiziert

Medaillenspiegel 
Gesamt

Mixed-Staffel 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer) 

Datum: Donnerstag, 21. August 2014, 18:00 Uhr
Gemeldet: 12 Staffeln. Nicht am Start (DNS): 1, nicht beendet (DNF): 1

Das Juniorenrennen gewann wie bei den Senioren die Staffel Tschechiens (Jessica Jislová, Kristýna Černá, Adam Václavík, Tomáš Vojík) vor Russland (Jekaterina Muralejewa, Kristina Iltschenko, Wladislaw Tomilow, Iwan Petschonkin) und der Ukraine (Anastassija Merkuschyna, Julija Schurawok, Maksym Iwko, Artem Tyschtschenko).

Frauen

Sprint 7,5 km 

Datum: Samstag, 23. August 2014, 15:30 Uhr
Gemeldet und am Start: 36 Athletinnen. Nicht im Ziel (DNF): 1

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Verfolgung 10 km 

Datum: Sonntag, 24. August 2014, 17:00 Uhr
Gemeldet: 36 Athletinnen. Nicht am Start (DNS): 3, disqualifiziert (DSQ): 1

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Männer

Sprint 10 km 

Datum: Samstag, 23. August 2014, 18:00 Uhr
Gemeldet: 47 Athleten. Nicht am Start (DNS): 2, nicht im Ziel (DNF): 1

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Verfolgung 12,5 km 

Datum: Sonntag, 24. August 2014, 14:00 Uhr
Gemeldet: 45 Athleten. Nicht im Ziel (DNF): 3, disqualifiziert (DSQ): 1, nicht am Start (DNS): 1

Das Rennen der Junioren gewann  vor  und .

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

2014
Biathlonveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Tjumen